Hamre kan syfta på

 Hamre, Bollnäs – en stadsdel i Bollnäs
 Hamre, Forsa distrikt – en by i Hudiksvalls kommun
 Hamre, Idenors distrikt – en småort i Hudiksvalls kommun
 Hamre, Hedemora – en by strax norr om Hedemora
 Hamre, Ljustorp – en by i Medelpad
 Hamre, Västerås – en stadsdel i Västerås
 Hamre gravfält – Gästrikland
 Hamregården – en lägergård i Orsa kommun